Мери Элизабет Фернандеш Андраде (; род. 31 декабря 1975 года в Носса-Сеньора-да-Граса, муниципалитет Прая, Сантьягу, Кабо-Верде) — португальская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года во втором раунде под общим 23-м номером командой «Кливленд Рокерс». Играла в амплуа лёгкого форварда. После окончания своей карьеры перешла на должность ассистента главного тренера студенческой команды «Сан-Диего Торерос», где работает в настоящее время.

Ранние годы 
Мери Андраде родилась 31 декабря 1975 года в гражданском приходе Носса-Сеньора-да-Граса, на острове Сантьягу, муниципалитет Прая, Кабо-Верде, у неё есть младший брат, , который выступает в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику».

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте odusports.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте usdtoreros.com

Баскетболисты Португалии
Игроки «Кливленд Рокерс»
Игроки ЖБК «Специя»
Игроки ЖБК «Пул Коменсе»
Игроки ЖБК «Наполи Вомеро»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки ЖБК «Венеция»
Игроки ЖБК «Лукка»
Игроки ЖБК «Дайк Наполи»